Позо де Пиједра има више значења:

 Позо де Пиједра (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Позо де Пиједра, Ел Танкон (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Позо де Пиједра, Колонија Виста ал Мар (Копала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику